Danil Evdokimov (né en 2000), coureur cycliste ouzbek ;
 Grigori Evdokimov (1884-1936), homme politique soviétique 
 Michel Evdokimov (né en 1930), théologien français, archiprêtre orthodoxe ;
 Paul Evdokimov (1901-1970), professeur de théologie orthodoxe ;
 Yaroslav Evdokimov (né en 1946), chanteur, baryton.